Ephedros () ist:

 Ephedros (Athlet), in der Antike ein Athlet, der bei einer ungeraden Anzahl von Teilnehmern eines Agons nicht an einer Austragungsrunde teilnimmt
 Ephedros (Bildhauer), griechischer Bildhauer, der um 340 v. Chr. tätig war